Витковац може бити:

 Витковац (Књажевац), насељено место у општини Књажевац, Република Србија
 Витковац (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија
 Витковац (Алексинац), насељено место у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија